Leitschschneidmühle steht für:

 Obere Leitschschneidmühle, Wüstung im Markt Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Untere Leitschschneidmühle, Wüstung im Markt Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern